Paracorallium är ett släkte av koralldjur. Paracorallium ingår i familjen Coralliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Paracorallium